Josef Šrámek je jméno více osobností:

 Josef Šrámek (politik) (1875–1937) – český právník a politik, slezský zemský prezident
 Josef Šrámek (odbojář) (1919–1945) – voják československých zahraničních jednotek
 Josef Šrámek (1892–1984) – autor deníkových pamětí z 1. světové války

Externí odkazy